Gage est un nom propre ou un nom commun (écrit alors sans majuscule initiale) qui peut désigner :

Droit 
Le droit de gage permet de mettre une chose en garantie d'une créance ;
 gage (droit français) ;
 gage, un nantissement de la part de l'usufruitier sur un bien immobilier au Moyen-Âge.

Géographie 

 aux États-Unis :
 le comté de Gage, Nebraska,
 Gage, ancienne ville du Nouveau-Mexique,
 Gage (Oklahoma), ville d'Oklahoma,
 Gage Park (Chicago), secteur de Chicago, Illinois ;
 Gage Street, Hong Kong ;
 le Gage, affluent de la Loire en France.

Personnalités 

Andrew Thomas Gage (1871-1945), botaniste britannique ;
Catherine Gage (1815-1892), botaniste, illustratrice botanique et ornithologique irlandaise ;
Dylan Gage (2005-), acteur américain ;
Edward James Gage (1960-), acteur américain ;
Fred Gage (1950-), neuroscientifique et généticien ;
Gage (1977-), de son vrai nom Pierre Gage, chanteur canadien ;
Henry Gage (1852–1924), gouverneur de Californie ;
Henry Gage,  vicomte Gage (1895-1982), politicien britannique ;
Irwin Gage (1939-2018), pianiste américain ;
Jack Gage (1907-1989), joueur de rugby à XV irlandais ;
Jody Gage (1959-), joueur de hockey sur glace canadien ;
John Gage (1942-), fondateur de Sun Microsystems ;
Kevin Gage (1959-), acteur américain ;
Leighton Gage (1942-2013), écrivain américain, auteur de romans policiers ;
Lukas Gage (1995-), acteur américain ;
Lyman J. Gage (1836–1927), homme politique américain ;
Matilda Joslyn Gage (1826-1898), sufragette et écrivain ;
Nick Gage, catcheur américain ;
Patricia Gage, actrice britannique ;
Paul Gage, chercheur en informatique ;
Phineas Gage (1823-1860), un cas d'école en neurologie ;
Thomas Gage (1603?-1656), dominicain, écrivain explorateur ;
Thomas Gage (1719-1787), général britannique ;
Thomas Gage (1700-1754),  Gage, gouverneur de le Barbade ;
Thomas Gage, (1781-1820), botaniste britannique ;
William Hall Gage (1777-1864), Amiral britannique ;
le titre de vicomte Gage, porté par des nobles britannico-irlandais.

Téléphone portable 
N-Gage : téléphone portable.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis